Pomo kan syfta på:

 Pomo (indian) – en indiannation
 Pomo språk – ett språk
 Pomós (ort) – en ort på Cypern